A eleição municipal de Codó em 1992 ocorreu em 3 de outubro. O prefeito à época era José Inácio Rodrigues (PMDB). Foi eleito Biné Figueiredo (PL), derrotando o ex-prefeito Antônio Joaquim Araújo (PFL).

Resultado da eleição

Primeiro turno 

Codó-MA
1992